

Anthroponyme 

Urbice (variante : Urbique) est un prénom masculin, francisation du latin Urbicus ou Urbicius, porté au moins par trois saints chrétiens de l'Antiquité et du Moyen-Âge :

Urbice de Clermont, deuxième évêque de Clermont ()
Urbice de Metz, évêque de Metz (
Urbice de Bordeaux (vénéré en Espagne sous le nom d’Úrbez de Nocito), ermite en Aragon, originaire de Bordeaux ()